Kazimierz Grzybowski (1907–1993) – prawnik, specjalista prawa międzynarodowego, sowietolog
 Kazimierz Grzybowski (1915–2003) – dowódca oddziału Konspiracyjnego Wojska Polskiego
 Kazimierz Grzybowski (1918–2009) – oficer Armii Krajowej i Wojska Polskiego, powstaniec warszawski
 Kazimierz Grzybowski (1929-2016) – lekarz i polityk, poseł na Sejm PRL IX kadencji